Les élections législatives costariciennes de 2010 se sont tenues le  le même jour que l'élection présidentielle.

Contexte

Résultats

Par circonscription

Notes et références 

Costa Rica
2010
2010 au Costa Rica
Politique en février 2010